Nevelson ist der Familienname folgender Personen:

 Louise Nevelson (1899–1988), US-amerikanische Malerin und Bildhauerin
 Neith Nevelson (* 1946), US-amerikanische Malerin